El término: La Caridad puede referirse a:

 La Caridad, villa y parroquia española en El Franco, Asturias;
 La Caridad, población española en Tacoronte, Tenerife, Canarias;
 La Caridad, localidad mexicana en Nacozari de García, Sonora;
 La Caridad, yacimiento arqueológico en el término municipal de Caminreal, Teruel.